Reichsparteischule steht für:

 Reichsparteischule der SPD, die am 5. November 1906 gegründete Parteischule der SPD 
 Reichsparteischule Rosa Luxemburg, die im April 1927 gegründete Parteischule der KPD 

Siehe auch:
 Parteihochschule